Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit de Hockenheimring el 30 de juliol del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 42. 300

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 45. 884 (a la volta 43)

Referències 
 

Alemanya
1989